A Copa Davis de 1956 foi a 45ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 32 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 5 na Zona Americana e 3 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, a Itália bateu a Suécia na final da Zona Europeia e a Índia venceu o Japão. A Austrália, atual campeã, derrotou os Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Memorial Drive Tennis Centre em Adelaide, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Disputas

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1956
1956 no tênis